Geografie
 Waard (landschap)
 Weerd (Limburg), buurtschap in de gemeente Maasgouw
 Barbara's Weerd, voormalig landgoed met klooster in Venlo
 Bemuurde Weerd, voorstad van de Nederlandse stad Utrecht
 Hoge Weerd, woonwijk in Epe, Gelderland
 Kleine Weerd, natuurgebied langs de Maas ten zuiden van Utrecht
 Nieuwe Weerd, gerecht binnen de stadsvrijheid van Utrecht

Overig
 Amelisweerd, natuurgebied in de Nederlandse provincie Utrecht
 Linnerweerd, waar de buurtschap Weerd is gelegen
 Weerd (klooster), voormalig vrouwenklooster bij Morra (Friesland)

Zie ook
 De Weerd (doorverwijspagina)
 Weert (doorverwijspagina)
 De Weert (doorverwijspagina)
 Van der Weerden (doorverwijspagina)
 Waard (doorverwijspagina)